Gorgos de Messènia, fill d'Aristòmenes de Messènia i cap dels messenis el 
 Gorgos de Messènia, fill d'Euclet, atleta i posteriorment polític del 
 Gorgos de Xipre, rei de Salamina de Xipre del 
 Gorgos de Iasos, diplomàtic de Iasos el 
 Gorgos d'Ambràcia, tirà d'Ambràcia
 Gorgos, enginyer de mines al servei d'Alexandre el Gran
 Gorgos de Colofó, mitògraf conegut per una inscripció
 Gorgos, terrissaire

Vegeu també 
 Gorge (), prenom femení
 Gorgo (), prenom femení